Sanrocchini – abitanti di Adrara San Rocco
Sanrocchini – abitanti di Marina di Grosseto
Sanrocchini – abitanti di San Rocco a Pilli
Sanrocchini – abitanti di San Rocco al Porto